Сергей Панченко:
 Панченко, Сергей Амфианович (1867 — после 1936) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения.
 Панченко, Сергей Григорьевич (1928—2011) — советский зоолог, орнитолог.